Lilies steht für:
 Lilies (Album), Musikalbum von Arovane aus dem Jahr 2004
 Lilies (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2007
 Lilies, deutscher Titel Lilies – Theater der Leidenschaft, kanadischer Spielfilm von John Greyson aus dem Jahr 1996
 Lilies (Theaterstück), Theaterstück von Michel Marc Bouchard aus dem Jahr 1987